Der BET Award for Best Male Hip Hop Artist wird jährlich im Rahmen der BET Awards von Black Entertainment Television vergeben. Der Award richtet sich an männliche Rapper, die innerhalb des betreffenden Jahres veröffentlicht haben. Der Gewinner wird anhand der Verkäufe, aber auch der Qualität beurteilt. Kendrick Lamar führt mit fünf Awards die Liste der Preisträger an. Mit 12 Nominierungen ist Drake der am häufigsten nominierte Rapper.

Gewinner und Nominierte 
Die Sieger sind hervorgehoben und in Fettschrift.

2000er

2010er

2020er

Mehrfach-Gewinner

Siege 

 5 Siege

 Kendrick Lamar

 4 Siege

 Drake

 3 Siege

 Kanye West

 2 Siege

 Jay-Z
 T.I.

Nominierungen 

 13 Nominierungen

 Drake

 10 Nominierungen

 Jay-Z

 9 Nominierungen

 J. Cole

 8 Nominierungen

 Kanye West

 7 Nominierungen

 Kendrick Lamar

 6 Nominierungen

 Future

 5 Nominierungen

 Lil Wayne
 Ludacris

 4 Nominierungen

 50 Cent
 Snoop Dogg
 T.I.

 3 Nominierungen

 Big Sean
 Common
 Lil Baby
 Rick Ross

 2 Nominierungen

 B.o.B
 Busta Rhymes
 DaBaby
 Jack Harlow
 Ja Rule
 Nelly
 Travis Scott
 Young Jeezy

Siehe auch 

 BET Award for Best Female Hip Hop Artist

Einzelnachweise 

Hip Hop Artist, Male
Erstverleihung 2001
Hip-Hop-Musik
Musikpreis (Vereinigte Staaten)
Fernsehpreis (Vereinigte Staaten)